Балыбердин — фамилия. Известные носители:
 Балыбердин, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский политик, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Балыбердин, Владимир Иванович (род. 1954) — украинский художник-ювелир.
 Балыбердин, Владимир Сергеевич (1948—1994) — первый советский альпинист, взошедший на высочайшую вершину мира гору Эверест.